Trinisaura – rodzaj dinozaura ptasiomiednicznego z grupy ornitopodów.

Systematyka 
Autorzy pracy ustanawiającej rodzaj Trinisaura opisali jego miejsce na drzewie rodowy dinozaurów ptasiomiednicznych następującym kladogramem.

Rozmieszczenie geograficzne 
Zwierzę zamieszkiwało tereny Antarktyki. Jego szczątki odnaleziono na wyspie Jamesa Rossa. Pochodziły one z kampanu, z formacji Snow Hill Island.

Ekologia 
Tereny formacji Snow Hill Island nie należą do zasobnych w pozostałości dinozaurów. Odnaleziono tam wcześniej skamieliny ankylozaura Antarctopelta oliveroi. Poza tym nie stwierdzono tam obecności szczątków innych ptasiomiednicznych, pomimo szerokiego rozpowszechnienia ornitopodów w obrębie dzisiejszego basenu Rossa.

Przypisy 

Ornitopody
Dinozaury kredy
Dinozaury Antarktyki